

Personnalités 
 Edith Farnsworth : médecin, spécialiste du rein à Chicago, surtout connue pour avoir fait construire la Farnsworth House, la maison de verre de l'architecte Mies van der Rohe, en 1951 ;
 Elon John Farnsworth (1837-1863) : brigadier général de l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
 Philo Farnsworth (1906-1971) : autodidacte américain inventeur du tube cathodique de la télévision, et qui a aussi travaillé sur la fusion nucléaire en créant le Farnsworth-Hirsch Fusor, aussi appelé fusor.

Personnages de fiction 
 Astrid Farnsworth est un personnage de la série télévisée Fringe.
 Professeur Hubert Farnsworth est un personnage de la série télévisée Futurama, vraisemblablement nommé d'après Philo Farnsworth.

Homonymie de patronyme